Појам Вилијам Пит може да се односи на:
 Вилијам Пит Старији, британски политичар и премијер Велике Британије, отац Вилијама Пита Млађег
 Вилијам Пит Млађи, британски политичар и премијер Велике Британије и Уједињеног Краљевства, син Вилијама Пита Старијег